Ion N. Socolescu 
 Mircea Socolescu 
 Une famille d'architectes roumains :
 Toma N. Socolescu (18481897)
 Toma T. Socolescu (18831960)
 Toma Barbu Socolescu (19091977)

Notes et références 

Patronyme roumain